Санта Катарина Ајометла има више значења:

 Општина Санта Катарина Ајометла (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Катарина Ајометла (Санта Катарина Ајометла, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику